

Toponyme 

 Tyrone (Géorgie)
 Tyrone (Missouri)
 Tyrone (New York)
 Tyrone (Oklahoma)
 Tyrone (Pennsylvanie)

 Comté de Tyrone

Prénom 
Tyrone est à l'origine un nom de famille et un toponyme devenu un prénom masculin dans les pays anglo-saxons au  avec un pic de popularité dans le seconde moitié du . Il est notamment porté par :

 Tyrone « Muggsy » Bogues (1965- ), joueur américain de basket-ball ;
 Tyrone Davis (1938-2005), chanteur américain ;
 Tyrone Evans (1977- ), catcheur américain ;
 Tyrone Mings (1993- ), footballeur anglais ;
 Tyrone Power (1914-1958), acteur américain ;
 Tyrone Power (1959- ), acteur américain, fils du précédent ;
 Tyrone Wallace (1994- ), joueur américain de basket-ball ;
 Tyron Woodley (1982- ), pratiquant professionnel de MMA américain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme américain
Prénom masculin
Prénom américain